Тамарис-де-Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 37,8 км². Население — 94 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Покровителем города считается богоматерь дель Кастильо.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Tamariz de Campos

Муниципалитеты Вальядолида